Gonzalo Cardozo Martínez (Quiindy, Paraguay, 1987. január 10.) paraguayi labdarúgó.

Életpálya 
A 24 esztendős paraguayi csatár 2008 januárjában került Miskolcra, ahol próbajátékon vett 
részt, játéka elnyerte Vágó Attila vezetőedző tetszését, így a miskolci klub 
szerződést ajánlott neki.

Adatai 
Poszt: csatár
Mezszám: 21
Születési hely: Paraguay
Születési idő: 1983
Állampolgárság: paraguayi
Magasság: 180
Súly: 75
Válogatottság/gól: -

Korábbi klubjai 
Estado de Paraná
C.D.E. Paraguay
H.R. Academia De Futbol
Club Fernando de la Mora
Atlético Paranaense
Estudiantes de Mérida 
DVTK

NB1-es pályafutása 
Játszott meccsek: 0
Gólok: -

Paraguayi labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A DVTK labdarúgói
1987-ben született személyek
Élő személyek